Il doppio del torneo di tennis Visa Tennis Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Luis Horna e Sergio Roitman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Luis Horna /  Sergio Roitman (finale)

 Diego del Río /  Leonardo Olguín (semifinali)
 Daniel Melo /  Marcelo Melo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Visa Tennis Open 2002